Een verkeersweg:
 N986 (België)
 N986 (Nederland), zie Provinciale weg 986

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing